Terrasoft CRM — CRM-система, которая охватывает основные сферы управления взаимоотношениями с клиентами и организации внутренних процессов компании.

Приложение имеет клиент-серверную архитектуру, поддерживает 2 схемы лицензирования — именные и конкурентные лицензии, приобретаемые в пожизненное пользование.

Согласно отчетам IDC, в 2010 году Terrasoft занимает 3 место на российском рынке CRM-систем.

Независимым порталом CRM online система Terrasoft CRM три года подряд признавалась лучшей CRM-системой, разработанной в России и странах СНГ.

Автоматизируемые функции 

 Управление информацией о клиентах: ведение контактов и компаний, полная история взаимоотношений, удобный доступ к информации о клиенте, возможность создания собственных полей и закладок, распределение прав доступа.
 Бизнес-процессы: автоматизация рутинных операций, возможность создания условий ветвления и действий по бизнес-процессу, организация командной работы, автоматический контроль выполнения функциональной роли в проекте.
 Управление продажами: управление потенциальными сделками, управление проектами, контроль сроков оплаты, поставки и выполнения других обязательств, воронка продаж.
 Управление маркетингом: функциональность для планирования и проведения маркетинговых кампаний любой сложности, маркетинговые исследования, проведение анкетирования, рассылки, отчеты.
 Построение эффективного контакт-центра (интеграция с модулем call-центра).
 Автоматизация документооборота: ведение договоров и спецификаций, счетов и оплат, создание любых шаблонов документов, возможность интеграции с 1С и другими финансовыми системами.
 Статистика и аналитика: статистические диаграммы, аналитические отчеты
 Управление рабочим временем: органайзер, групповой календарь.
 Электронная почта: интеграция с MS Outlook, автоматизация массовых персонифицированных E-mail рассылок с использованием шаблонов.

Возможности настройки 

В основе CRM-систем Terrasoft — платформа, которая обеспечивает гибкие возможности расширения и интеграции.

Преимуществами платформы Terrasoft 3.Х — можно считать:
 Конфигурация Open Source. Основанные на Terrasoft 3.X приложения построены на открытых принципах. Это позволяет программистам сторонних компаний разрабатывать собственные модули и конфигурации систем на платформе Terrasoft.
 Интегрированная IDE, которая оптимизирована для разработки и конфигурирования приложений на Terrasoft 3.X . Она позволяет дорабатывать существующие системы посредством новых объектов, созданных с помощью JScript. Интегрированная IDE призвана увеличить скорость разработки модулей и скриптов для приложений Terrasoft по сравнению с использованием стандартного инструментария.

IDE Terrasoft 3.X содержит следующие средства конфигурирования:
 конструкторы и визуальные средства разработки
 конструктор запросов к базе данных
 средства анализа работоспособности и производительности конфигурации.

 Оптимизированный процесс передачи данных. В случае Terrasoft 3.X вся конфигурация — метаданные, пользовательские интерфейсы, бизнес-логика — хранится на стороне СУБД. Благодаря такому подходу, на рабочую станцию пользователя не загружается ничего лишнего, лишь запрошенный им блок метаданных. Если данные в процессе работы изменились, пользовательская машина получает не весь блок заново, а только изменившуюся часть метаданных.
 СУБД разного масштаба. Приложения Terrasoft могут быть развернуты на серверах баз данных Microsoft SQL Server, Oracle или Firebird. Кроме того, существует возможность сконфигурировать системы Terrasoft с другими СУБД.
 Взаимодействие со сторонними системами. Задачи интеграции решений на платформе Terrasoft с приложениями сторонних производителей, в том числе и сетевыми, решены на всех уровнях: Terrasoft 3.x поддерживает технологии COM , веб-сервисы, HTTP, HTTPS.
 Защиты данных. Блок безопасности реализован с использованием механизмов СУБД. Безопасная работа через веб-сервисы обеспечивается встроенной поддержкой SSL.

Внедрения в российских банках 

КИТ Финанс ИБ Петербург,
Банк ЦентроКредит Москва,
Глобэксбанк Москва,
ВсероссБРР (ВБРР) Москва,
Локо-Банк КБ Москва,
СИАБ (санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк) Петербург,
Сантандер Консьюмер Банк Москва,
Экономикс-Банк Москва

Примечания

Ссылки 
 Внедрение, доработка и поддержка Terrasoft CRM
 Описание Terrasoft CRM на официальном сайте компании
 CRM-Сообщество Terrasoft
 Тренинговый центр — обучение CRM, проверка знаний

CRM-системы
Программы для бизнеса
Автоматизация маркетинга
Программное обеспечение для Windows
Terrasoft